Imię i nazwisko Charles Woodruff nosili lub noszą m.in.:
 Charles Woodruff (1844–1927) – amerykański łucznik, medalista olimpijski z 1904
 Charles Woodruff (1845–1920) – amerykański generał
 Charles Armijo Woodruff (1884–1945) – amerykański oficer marynarki, gubernator Samoa Amerykańskiego, syn poprzedniego